Заевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Заевское сельское поселение — входит в Нагорский район

Тверская область
 Заевское сельское поселение — входит в Пеновский район